Raven Klaasen și Ben McLachlan au fost campionii en-titre, dar au ales să participe cu parteneri diferiți la Los Cabos Open.

Nick Kyrgios și Jack Sock au câștigat titlul învingând în finală perechea Ivan Dodig și Austin Krajicek cu scorul de 7–5, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw
Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022